«Anjunadeep:01» — компіляція британського гурту «Above & Beyond», перша під лейблом «Anjunadeep». Випущена в 2009 році.

Track listing

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Альбоми Above & Beyond